Роланд Бергкамп (, МФА: ; родился 3 апреля 1991 года, Амстелвен) — нидерландский футболист, игравший на позиции нападающего.

Клубная карьера 
Роланд Бергкамп — воспитанник футбольного клуба  из города Беркел-эн-Роденрейс. С пятнадцати лет он выступал за юношеский состав «Эксельсиора» из Роттердама, а в мае 2008 года Роланд заключил с клубом контракт на три года.

Дебют нападающего в команде состоялся 14 августа 2009 года в матче Эрстедивизи против «Ден Боса», завершившемся гостевой победой роттердамцев со счётом 2:3. 12 марта 2010 года Бергкамп забил свой первый гол за «Эксельсиор», поразив ворота МВВ из Мастрихта. В своём первом сезоне Роланд отметился тремя забитыми голами в 26 матчах чемпионата, по итогам которого его команда смогла завоевать путёвку в Эредивизи.

В конце августа 2012 года Роланд перешёл на правах аренды в клуб ВВВ-Венло. В июле 2013 года заключил контракт с клубом «Эммен» по схеме 1+1.

24 июня 2015 года Бергкамп перешёл в роттердамскую «Спарту», подписав с клубом контракт на два года.

Личная жизнь 
Отец Роланда, Ад Бергкамп, работал в медицинском штабе «Эксельсиора», занимая должность хирурга-ортопеда. Внучатый племянник Денниса Бергкампа.

Достижения 
«Спарта»
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 2015/16

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на конец сезона 2010/11)

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Рочдейл»
Игроки ФК ВВВ-Венло
Игроки ФК «Эммен»
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Валвейк»
Игроки ФК «Катвейк»